Innaarsulik bezeichnet:
 Innaarsulik (Insel, Ataneq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Innaarsulik (Insel, Inussuttusut), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Innaarsulik (Insel, Qasigiannguit), Insel im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Innaarsulik (Insel, Qeqertarsuaq), Insel im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland